Ferdynand Stokowski – ufficiale polacco dell'esercito francese durante le guerre napoleoniche
 Leopold Stokowski – direttore d'orchestra britannico di origini polacco-irlandesi
 Margarete Stokowski – crittrice e saggista polacco-tedesca
 Oliver Stokowski – attore tedesco